Джо́натон «Джон» Тёрстон (; ) — канадский кёрлингист на колясках.

В составе сборной Канады бронзовый призёр , призёр .

Играет на позиции четвёртого.

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро (, ).
 : бронза (2019).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Кёрлингисты на колясках
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2022 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2022 года